St. Peter’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Peter’s Church (Alaska), ID-Nr. 78000538
 St. Peter’s Church (Maryland), ID-Nr. 80001833
 St. Peter’s Church (New York), ID-Nr. 72000817
 St. Peter’s Church (Fayette County, Pennsylvania), ID-Nr. 80003494
 St. Peter’s Church (Philadelphia County, Pennsylvania), ID-Nr. 96000969
 St. Peter’s Church (New Kent County, Virginia), ID-Nr. 69000263
 St. Peter’s Church (Richmond County, Virginia), ID-Nr. 69000358
 St. Peter’s Church (Wisconsin), ID-Nr. 83003430

Siehe auch:
 St. Peter’s Anglican Church (Revelstoke)
 St. Peter’s Presbyterian Church, New York
 St. Peter’s Episcopal Church
 St. Peter’s Catholic Church
 St. Peter’s Roman Catholic Church
 Old St. Peter’s Church
 Saints Peter and Paul Church
 Saints Peter and Paul Catholic Church
 Saints Peter and Paul Catholic Church Complex